Ел Гвахуко има више значења:

 Ел Гвахуко (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Гвахуко (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Гвахуко (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Гвахуко (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Гвахуко (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику